Needling bezeichnet:
 eine Therapieform zur Behandlung von myofascialen Triggerpunkten, siehe Dry Needling
 ein Verfahren der kosmetischen Chirurgie, siehe Medical Needling